Adressbereich bezeichnet:

 in der Elektronik den möglichen zu adressierende Speicherbereich eines ICs, siehe Adressbereich (Elektronik)
 verfügbare Adressen in Netzwerken, siehe Adressbereich (Netzwerktechnik)